La Manzanilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Manzanilla, San Luis Potosí, ort, Tamasopo, 
 La Manzanilla, Puebla, ort, Xochiapulco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar